Novosedly kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Novosedly (okres Břeclav)
 Novosedly (okres Strakonice)
 Novosedly nad Nežárkou (okres Jindřichův Hradec)
 Dolní Novosedly (okres Písek)